O'Neill kan som auktorsförkortning betyda:

 John Patton O'Neill
 Hugh Thomas O'Neill

Robotskapade auktorsförkortningar